Qingpu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingpu Qu (härad i Kina, Shanghai), 
 Qingpu Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar